Drnovškova vlada je neuradni naziv za več vlad Republike Slovenije, katere je vodil Janez Drnovšek:
 2. vlada Republike Slovenije (1992-1993),
 3. vlada Republike Slovenije (1993-1997),
 4. vlada Republike Slovenije (1997-2000) in 
 6. vlada Republike Slovenije (2000-2002). 

Vlade Republike Slovenije